Walcott kan verwijzen naar de volgende plaatsen:
Walcott (Norfolk), Engeland
Walcott (Iowa), VS
Walcott (North Dakota), VS